Ка́ров () — немецкие фамилия и топоним.

Топоним 
 Каров — район Берлина в составе округа Панков.
 Каров — коммуна в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Каров — коммуна в земле Саксония-Анхальт.

Носители фамилии 
 Каров, Хайнер (1929—1997) — немецкий кинорежиссёр.

См. также 
 Карове